

Patronyme

 Alphonse Piché (1917-1998), un poète québécois du Saguenay, au Canada.
 Camille Piché (1865-1909), un avocat et un parlementaire fédéral du Québec.
 Laurent Piché (1985- ), un réalisateur, scénariste, monteur, et producteur canadien-français originaire du Manitoba, au Canada.
Paul Piché (né en 1953), un auteur-compositeur-interprète-chanteur québécois, au Canada.
 Paul Piché, un évêque du Diocèse de Mackenzie-Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada.
 Paul Bernard Piché (1908-1989), organiste, compositeur et professeur québécois.
 Reynald Piché, un artiste, peintre et sculpteur québécois, né en  à Rock Island (Québec), au Canada.
 Robert Piché (né en 1952), un pilote d'avion civil québécois émérite qui a réussi, en 2001, avec l'aide de son copilote, à faire planer et atterrir un Airbus A330 d'Air Transat en panne sèche.
 Ron Piché (1935-2011), ancien joueur québécois des Ligues majeures de baseball.
 Sébastien Piché (né en 1988) est un joueur de hockey sur glace canadien.

Toponymes
Rivière Piché, un affluent de la rivière Thompson (lac De Montigny), coulant dans la ville de Val-d’Or, dans la MRC)de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Prix
 Prix Piché de poésie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, prix remis lors de l'ouverture officielle du Festival international de la poésie de Trois-Rivières, qui est responsable de son organisation. Ce prix récompense une première œuvre publiée et rend hommage au poète Alphonse Piché.
 Prix Marcel-Piché, remis depuis 1976 à un chercheur de l’Institut de recherche clinique de Montréal pour souligner la qualité de ses réalisations et sa contribution à l’avancement de la communauté scientifique québécoise.

Œuvres
 Piché, entre ciel et terre, un film canadien, réalisé par Sylvain Archambault, ayant pris l'affiche en 2010. Le film interprète l'atterrissage d'urgence d'un Airbus A330 aux Açores en 2001, à la suite d'une panne de kérosène.